Lebrija kan syfta på:

Colombia 

 Lebríja, kommun, Santander, 
 Lebrija (ort), Santander,

Spanien 

 Lebrija (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Lebrija (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla,